Малая Би́ча

 Малая Бича (приток Бичи) — река в России, протекает в Омской области.
 Малая Бича (Омская область) — поселок в Омской области, Усть-Ишимский район

См. также 
 Бича